Alhambra — palácio de Granada, Espanha
SEAT Alhambra — modelo de automóvel
Alhambra (jogo) — jogo de tabuleiro

Localidades 
Espanha
Alhambra (Ciudad Real)

Estados Unidos
Alhambra (Califórnia)
Alhambra (Illinois)

Desambiguações de topônimos